Gerini ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Gerini (* 1971), italienische Schauspielerin
 Emanuele Gerini (1777–1836), italienischer Historiker
 Gerino Gerini (1928–2013), italienischer Rennfahrer
 Marco Gerini (* 1971), italienischer Wasserballspieler
 Niccolò di Pietro Gerini (~1340–1414), italienischer Tafelmaler und Freskant